Södra skäret kan syfta på följande platser:

Åland 

1. Södra skäret (Föglö, Åland),  (3 ha)
2. Södra skäret (Brändö, Åland),  (8 ha)
3. Södra skäret (öster Ådö, Vårdö, Åland),  (4 ha)
4. Södra skäret (öster Simskäla, Vårdö, Åland),